Siebenhaar ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Siebenhaar-Schmidweber (1927–2022), Schweizer Ruderer
 Anton Siebenhaar (1923–2001), deutscher Ruderer
 Beat Siebenhaar (* 1962), Schweizer Linguist und Dialektologe
 Eduard Siebenhaar (1806–1893), deutscher Jurist
 Hans-Peter Siebenhaar (* 1962), deutscher Autor
 Heinrich Siebenhaar (1883–??), deutscher Kunstturner
 Klaus Siebenhaar (* 1952), deutscher Literaturwissenschaftler, Verleger und Kulturmanager
 Kurt Siebenhaar (1928–2009), deutscher Basketballnationalspieler
 Michael Adolf Siebenhaar (1691–1751), deutscher Zeichner und Maler
 Malachias Siebenhaar (1616–1685), deutscher Komponist

außerdem:
 Trolle Siebenhaar, dänisches Musikerduo